

Тамбовська сільська рада — сільське поселення, Романовський район, Алтайський край
 Тамбовська сільська рада — сільське поселення, Тамбовський район, Амурська область